Проспект Соборності (Київ)
 Проспект Соборності (Луцьк)